Il gruppo del diasporo è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo del diasporo 
 Böhmite
 Bracewellite
 Diasporo
 Goethite
 Groutite
 Guyanaite
 Montroseite
 Tsumgallite

Note

Collegamenti esterni 
 

Diasporo